Roots – gatunek reggae
 Roots – album muzyczny zespołu Bonfire
 Roots – album muzyczny zespołu Sepultura
 No Roots – album muzyczny zespołu Faithless
 Korzenie

en:Roots
pt:Roots (desambiguação)